Ryzyko (część 1) – pierwszy komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza są Władysław Krupka, Krzysztof Pol i Romuald Tejszerski, a rysunków Zbigniew Sobala. Jest to pierwsza część historii składająca się z trzech komiksów o tym samym tytule.

Fabuła komiksu 

Do muzeum w Tarłowie włamują się złodzieje, po obezwładnieniu portiera rabują łupy. Gdy wartość skradzionych artefaktów, dyrektor muzeum oszacowuje na kilkadziesiąt milionów złotych, sprawą zajmuje się specjalna grupa z komendy głównej milicji, na jej czele staje Kapitan Żbik. Tymczasem sprawcy próbują przemycić łupy do Szwecji, gdy im to nie wychodzi dają ogłoszenie do prasy, iż oddadzą zrabowane skarby za dziesięć procent ich wartości. Pierwsza zaplanowana na złodziei obława się nie udaje, w drugiej bierze udział porucznik Ola. Jednak i tym razem banda orientuje się, iż są śledzeni przez milicję. Grożąc bronią, zatrzymują siłą porucznik Olę.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1967 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 2014 - "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, K. Pol, R. Tejszerski Z. Sobala: Ryzyko. Warszawa: Sport i Turystyka, 1967.
 W. Krupka, K. Pol, R. Tejszerski Z. Sobala: Ryzyko. Szczecin: Ongrys, 2014.

Kapitan Żbik